Ранодип Сингх Кунвар (; род. 3 апреля 1825 — 22 ноября 1885, Катманду, Непал) — непальский государственный деятель, премьер-министр Непала в 1877—1885 годах.

Политическая карьера 
27 февраля 1877 года, через 2 дня после смерти Джанга Бахадура, стал премьер-министром Непала до своего убийства 22 ноября 1885 года.

Родословная

Награды 
 Орден Бани
 Орден Святых Михаила и Георгия
 Орден Звезды Индии
 Королевский Викторианский орден

Примечания

Литература 
 

Премьер-министры Непала